

Film 
 Superfly – film del 2018

Musica 
 Superfly – gruppo musicale giapponese
 Superfly – singolo di Curtis Mayfield del 1972
 Superfly – album dei Superfly del 2008
 Superfly: Original Motion Picture Soundtrack – album di Future del 2018